Gabriele Mainetti (né en 1976), acteur, réalisateur, compositeur et producteur de cinéma italien ;
  (1909-2006), médecin argentin, cancérologue ;
 Maria Laura Mainetti (1939-2000), religieuse italienne assassinée, reconnue bienheureuse par l'Église catholique ;
  (né en 1957), compositeur et chef d'orchestre italien.